Чарльз Фрэ́нсис А́дамс-старший (; , Бостон — , Бостон) — американский политик и дипломат.

Биография

Третий сын шестого президента США Д. К. Адамса, внук второго президента США Джона Адамса. Большую часть молодости провёл в России и в Англии, учился в Бостонской латинской школе, в 1825 году окончил Гарвардский университет.

В 1829 году стал адвокатом в Бостоне, но занимался более литературой, издавая записки и корреспонденции отца и деда. В 1831 году был избран в палату представителей Массачусетса, с 1835 по 1840 годы заседал в сенате штата, в 1846 году основал журнал Boston Whig. В 1848 году Адамс выдвигался Партией свободной земли кандидатом в вице-президенты США при экс-президенте Мартине Ван Бюрене, неудачно пытавшемся вернуться в Белый дом.

В 1859 году Адамс как представитель Республиканской партии был избран в Палату представителей США от третьего избирательного округа Массачусетса, занимал в Конгрессе должность председателя комитета по промышленности. В марте 1861 года назначен Авраамом Линкольном послом в Англию, где во время Гражданской войны ему удалось два раза устранить готовившийся разлад Соединённых Штатов с Великобританией (дела Трента и «Алабамы»).

Одинаково уважаемый англичанами и соотечественниками, Адамс летом вернулся в Америку и поселился в Бостоне. Он отказался от предложения стать президентом Гарвардского университета, однако в 1869 году стал одним из членов наблюдательного совета Гарварда.

Зимой 1871-72 года он был членом третейского женевского суда по вопросу «Алабамы».

Адамс издал «Memoirs of John Quincy A.» (12 том., Филадельфия, 1874—77 г.).

Из его сыновей наиболее выдающимися были Чарльз Фрэнсис Адамс-младший (27 мая 1835 — 20 мая 1915), который отличился в Гражданской войне и известен своим политико-экономическим сочинением об американских железных дорогах «Railroads. Their origin, and problems» (2-е изд., Бостон, 1880 г.), и Генри Брукс Адамс (16 февраля 1838 — 27 марта 1918), американский писатель и историк, известен автобиографической книгой «Воспитание Генри Адамса».

Примечания

Литература 
 Adams, Charles Francis // Encyclopædia Britannica .

Ссылки 
 Adams, Charles Francis // Encyclopedia Americana .

Чарльз Фрэнсис
Дети президентов США
Выпускники Бостонской латинской школы
Выпускники Гарвардской школы права
Послы США в Великобритании
Кандидаты в вице-президенты США
Члены Палаты представителей от штата Массачусетс
Политики США XIX века
Члены Американского философского общества
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа